Lisnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lišnice, ort, Ústí nad Labem, 
 Líšnice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Líšnice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Líšnice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar